Terboven ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Terboven (1847–1920), deutscher Gutsbesitzer, Gemeindevorsteher, Abgeordneter des Provinziallandtags
 Josef Terboven (1898–1945), deutscher Gauleiter, preußischer Staatsrat, Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete